Фінал чемпіонату Південної Америки з футболу 1949 — фінальний матч 21-го розіграшу чемпіонату Південної Америки. Відбувся 11 травня 1949 року в Ріо-де-Жанейро на стадіоні «Сан-Жануаріо».

Передісторія

Матч

Примітки

Посилання 
 Інформація про турнір на RSSSF 

Матчі збірної Бразилії з футболу
Події 11 травня
Травень 1949